Termin RR ima više značenja.
 Ribonukleozid-difosfat reduktaza, enzim
 Relativ rizik, u statistici i epidemiologiji